Palotás Ágnes (1956) szerkesztő, riporter
 Palotás Ágnes (1985) operett-musical színész